Tullerunnat bezeichnet:
 Tullerunnat, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Tullerunnat (Berg), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tullerunnat (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tullerunnat (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland